Varga Gabriella
 Varga Gabriella (1960 k.) erdélyi születésű, európai katolikus eseményekről tudósító újságíró, néprajzi író

 Varga Gabriella (1977) színésznő
 Varga Gabriella (1982) Európa-bajnok vívó

Jegyzetek